Филиповић је српско презиме. То је патроним и значи син Филипа.

Познати људи

А 
 Александар Филиповић (1994), српски фудбалер

Б 
 Биљана Филиповић (1986), рукометна репрезентативка Србије

В 
 Вукашин Вук Филиповић (1930–1990), српски књижевник и ликовни уметник

Д 
 Дикомир Филиповић (1917–1988), српски лекар
 Димитрије Филиповић (1818–1928), први мушки суперстогодишњак у 20. веку
 Драган Р. Филиповић (1958), српски писац фантастике и стрипски

Ж 
 Живота Филиповић (1937–2008), српски писац, преводилац и професор

З 
 Злата Филиповић (1980), босанскохерцеговачка књижевница хрватског порекла
 Зоран Филиповић (1953), бивши југословенски фудбалер

И 
 Игор Филиповић (1970), српски позоришни, телевизијски и филмски глумац
 Илија Филиповић (1944), српски вајар наивне уметности

Ј 
 Јосип Филиповић (1819–1889), аустријски генерал, подмаршал и фелдцојгмајстер

М 
 Миленко С. Филиповић (1902–1969), српски и југословенски етнолог и етнограф
 Милица Чубрило-Филиповић (1969), српска министарка за дијаспору од 2007. до 2008. године
 Милован Филиповић (1975), српски глумац
 Милован Филиповић (1952), српски композитор и продуцент на Радио Београду
 Мирко Филиповић (1912—1944), учесник НОБ и народни херој Југославије
 Мирко Филиповић (1974), хрватски боксер
 Мирослав Филиповић (1915–1946), хрватски националиста и фашиста
 Мухамед Филиповић (1929), босанскохерцеговачки филозофски писац

Н 
 Ненад Филиповић (1978), српски олимпијац у брзом ходању

П 
 Предраг Филиповић (1978), српски атлетичар

С 
 Стефан Филиповић (1987), певач забавне музике из Црне Горе
 Стјепан Стева Филиповић (1916–1942), народни херој Југославије
 Сулејман Филиповић (1896–1971), официр Југословенске војске

Т 
 Тарик Филиповић (1972), глумац из Босне и Херцеговине

Ф 
 Филип Филиповић (1987), српски ватерполиста
 Филип Филиповић (1878–1938), југословенски политичар

Види још 
 Ненад Филиповић
 Предраг Филиповић
 Стеван Филиповић
 Филип Филиповић (вишезначна одредница)

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена